Oleg Sviatoslavitch (prince des Drevliens) († 977) - fils de Sviatoslav .
 Oleg Sviatoslavitch (prince de Tchernigov), successivement prince de Volhynie, de Tmoutarakan, de Tchernigov et de Novgorod-Severski. Fils de Sviatoslav II. 
 Oleg Sviatoslavitch (prince de Novgorod-Severski) († 1180) - fils de Sviatoslav Olgovitch (prince de Tchernigov). 
 Oleg Sviatoslavitch (prince de Starodoub) († 1204) - fils de Sviatoslav III de Kiev. 
 Oleg Sviatoslavitch (prince de Koursk) († 1228) - fils de Sviatoslav Olgovitch (prince de Rylsk)